Beatrix van Portugal kan verwijzen naar:

Beatrix van Alburquerque, dochter van Peter I van Portugal en Inês de Castro
Beatrix van Portugal (1372-1408) getrouwd met koning Johan I van Castilië, dochter van Ferdinand I van Portugal en diens vrouw Eleonora Telles de Menezes.
Beatrix van Portugal (1386-1439), dochter van Johan I van Portugal en diens minnares Inês Pires de Castro
Beatrix van Portugal (1430-1506), dochter van infant Johan van Portugal (1400-1442)
Beatrix van Portugal (1435-1462), dochter van Peter van Portugal
Beatrix van Portugal (1504-1538), prinses uit de dynastie van Avíz, dochter van Emanuel I van Portugal
Beatrix van Portugal (1530-1530), dochter van Johan III van Portugal.